Мануэ́ла Зи́грист (; 18 мая 1990; Базель, Швейцария) — швейцарская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего в команде скипа Сильваны Тиринзони.

Достижения 
 : серебро (, , ), бронза (, ).
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди юниоров: золото (2010, 2011), бронза (2009).
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2011).
 : золото (2011, , ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 2004, в возрасте 14 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Team Tirinzoni

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года